Shameless peut faire référence à :

Télévision 
 Shameless, une série télévisée britannique diffusée sur Channel 4 de 2004 à 2013
 Shameless, une série télévisée américaine diffusée sur Showtime depuis 2011, adaptée de la version britannique

Musique 
 Shameless, un groupe de rock allemand
 Shameless, chanson de Billy Joel sortie en 1991
 Shameless, chanson de Groove Armada sortie en 2010
 Shameless, chanson de The Weeknd sortie en 2015

Autres 
 , magazine féministe anglophone canadien